Guaporé pode ser:

Guaporé - antiga denominação do atual estado brasileiro de Rondônia.
Rio Guaporé - rio brasileiro dos Estados de Mato Grosso e Rondônia.
Rio Guaporé - rio brasileiro do Estado do Rio Grande do Sul.
Guaporé - município brasileiro do Rio Grande do Sul.
NPa Guaporé (P-45) - navio patrulha da Marinha do Brasil.
CS Guaporé (G-1) - navio caça submarino brasileiro, que atuou na Segunda Guerra Mundial.

Desambiguação